Svenska cupen 1953 var den tolfte säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Malmö FF besegrade IFK Norrköping med 3–2 inför  åskådare.

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1953
Fotboll i Sverige 1953
Fotbollssäsongen 1953